Хаягрива (, буквально «лошадиная шея»; т. ж. Хайягрива) — персонаж индуистской мифологии (в современном индуизме обычно принимается за воплощение Вишну) и буддийской образной системы (как «гневное божество-защитник Учения», дхармапала), также обнаруживается в древнем джайнизме. В архаичных статуях индуизма представлен с человеческим телом и головой лошади, в буддизме небольшая голова лошади (или три головы) изображаются над человеческим лицом (лицами).

Истоки образа связываются с древнеарийским культом лошади (ср. культ лошади в жертвоприношении ашвамедха). В дальнейшем он, по-видимому, был переосмыслен при кодификации Вед и развитии вайшнавизма и буддизма.

Индуизм

Усекновение главы Хаягривы

Бог 
В ведийской литературе как Хаягрива воплощается бог Яджна. В пуранической литературе Хаягрива — воплощение Вишну. Поскольку Тайттирия-араньяка описывает Яджну как протоформу Вишну, сведения этих традиций не противоречат друг другу.

Агни, Индра, Ваю и Яджна совершали однажды яджну с целью обрести хавирбхагу, которую они посвятили бы всем богам. Но в нарушение соглашения Яджна покинул собрание, унеся всю яджнабхагу с собой, а последовавших за ним богов прогнал с помощью лука, дарованного ему Дэви. Боги добились того, что тетиву лука Яджны перегрызли термиты. Лук, распрямившись, отсёк Яджне голову, и тогда Яджня раскаялся в своём преступлении. Тогда боги пригласили ашвинидевов, чтобы те приделали Яджне лошадиную голову.

Сканда-пурана излагает похожую историю: божества во главе с Брахмой соревновались в величии, и вышло, что Вишну превосходит всех в каждом соревновании. Тогда Брахма проклял его, и у Вишну отвалилась голова. После этого боги совершали яджну, и Вишну явился на неё, приставив вместо своей головы к шее голову лошади. По завершении яджни Вишну отправился в дхармаранья и совершил тапас, благодаря которому обрёл благословение Шивы, с помощью которого вернул себе прежнюю голову вместо лошадиной.

Шактистская Девибхагавата-пурана также содержит сюжет о Хаягриве. Однако, сохраняя некоторые сюжетные элементы (боги во главе с Брахмой приходят к спящему Вишну и приказывают термитам перегрызть конец лука, чтобы вывести Вишну из сна), главными причинами отпадения головы называются, во-первых, проклятие Вишну со стороны Лакшми, поддавшейся мимолетной ревности (то есть, поддавшейся тамасической шакти по мнению пураны) и, во-вторых, из-за предназначения Вишну убить одного из данав, получившего благодаря аскезе почти полную неуязвимость, и могущего умереть исключительно от руки «конеголового» существа (и неуязвимость для данавы, и предназначение Вишну исходят от самой Деви).

Асура 
Асура Хаягрива, сын Кашьяпапраджапати и его жены Дану, согласно Рамаяне Вальмики (Араньяканда, Песнь 14), в детстве начал тапас на берегу реки Сарасвати, и через тысячу лет явилась Дэви и попросила его выбрать любую награду. Он пожелал стать непобедимым для богов и асуров, а также бессмертным. Когда он узнал, что выполнить это невозможно, он (Хаягрива) пожелал стать уязвимым только для того, у кого лошадиная шея (для Хаягривы). Дэви даровала ему исполнение этого желания. Обретя неуязвимость и непобедимость, пошёл по всем трём мирам, причиняя беды добрым людям, и наконец вступил в схватку с богами. Одержав победу, он заснул, и во время сна Вишну отсёк его голову с помощью украшений самого Хаягривы, посвящённых Вишну. Вишну заменил его голову лошадиной, а затем убил Хаягриву, когда тот убегал.

Похищение Вед

Бог 
В Рамаяне (IV. 6,5) Сугрива говорит Раме, что найдёт Ситу, как была найдена потерянная Веда-шрути (ведийская мудрость), а далее (IV. 17, 50) Вали говорит Раме, что найдёт Ситу даже, если она спрятана на дне моря, как Шветашватари. Комментатор объясняет, что Шветашватари — то же самое, что Веда-шрути, и ссылается на некую пураническую историю о том, как асуры Мадху и Каитабха похитили Веда-шрути и спрятали в Патале (нижнем мире). Тогда Вишну сошёл в Паталу, принял образ Хаягривы, убил асуров и вернул Веда-шрути.

Асура 
Согласно Бхагавата-пуране (VIII.24), асура Хаягрива похитил Веда-шрути и спрятал на дне моря. Вишну, приняв образ Рыбы, потащив за собой корабль царя Сатьявраты (под личиной которого скрывался Ману), убил асуру и вернул Веда-шрути Брахме, чтобы тот мог продолжать Творение с её помощью.

Буддизм 

Хаягрива стал популярным образом в буддизме (в Тибете и Монголии под именем Тамдрин, в Японии как Бато-каннон). Он многократно фигурирует в тибетском буддизме: в связи с фигурами Падмасамбхавы, Далай-ламы V, как главное божество монастыря Сэра.

У тибетцев и монголов образ Хаягривы также связан с таким благом, как умножение стад лошадей.

Разное 
Хаягрива Свами — один из ранних американских учеников Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Примечания

Литература 
 Gulik R. H. van, Hayagriva. The Mantrayanic aspect of the horse-cult in China and Japan, Leiden, 1935 фрагментарно доступна по адресу: https://books.google.com/books?id=4rgUAAAAIAAJ&pg=PA59&dq=Hayagriva+Horse+Cult+in+Asia&hl=ru (переиздание: Gulik R. H. van, Hayagriva: Horse-cult in Asia, Orchid Press, 2005 https://web.archive.org/web/20131012222736/http://wisdom-books.com/ProductDetail.asp?PID=5297)
 Williams, George Mason. Handbook of Hindu Mythology стр. 152—153
 Linrothe, Rob. Ruthless Compassion
 Vyas R. T., Umakant Premanand. Studies in Jaina Art and Iconography and Allied Subjects
 Robert N. Linrothe, Jeff Watt, Marylin M. Rhie, Carly Busta. Demonic Divine
 Bansi Lal Malla. Vaiṣṇava Art and Iconography of Kashmir
 Swami Vijnanananda. The S’rimad Devi Bhagawatam

Дхармапалы
Боги по алфавиту
Формы и образы Вишну
Буддийская мифология
Мифические животные-гибриды